Еги́пет ():

 Египет — страна в северо-восточной Африке и части Азии (Синайский полуостров); также располагавшиеся на её территории различные государственные образования и административные единицы.

Исторические периоды
 Древний Египет — Египет в период от Додинастического Египта до Византийского Египта.
 Додинастический Египет — Египет до основания первой династии фараонов (ок. 3100 г. до н. э.), состоявший из двух царств:
 Верхний Египет — южное царство;
 Нижний Египет — северное царство.
 Династический Египет (с IV тысячелетия до середины I тысячелетия до н. э.) — государство, управлявшееся династиями фараонов; концом его истории считают либо первое персидское завоевание (525 г. до н. э.), либо второе (343 г. до н. э.).
 Ахеменидский Египет — шестая сатрапия персидской империи Ахеменидов, существовавшая в 525—332 гг. до н. э..
 Эллинистический Египет (или Египет Птолемеев, 332—30 гг. до н. э.) — эллинистическое государство со столицей в Александрии, образованное после завоевания Египта Александром Македонским и управлявшееся династией Птолемеев. Существовало до римского завоевания.
 Римский Египет — провинция Римской империи, образованная в 30 г. до н. э. после победы Октавиана Августа над Марком Антонием и Клеопатрой. Существовала до раздела Римской империи.
 Византийский Египет — провинция Византийской империи в IV—VII вв. н. э.
 Провинция Египет Арабского Халифата была образована после арабского завоевания в 640—642 гг.; в результате распада Багдадского халифата выделилась в фактически самостоятельное государство — Каирский халифат (973—1517).
 Вице-королевство Египет в составе Османской империи существовало с турецкого завоевания 1517 года до 1914 года (де-юре); фактически турецкая власть часто отсутствовала и раньше (независимый Султанат Египет (1772—1798), позже французская оккупация (1798—1801), английская оккупация (1801—1805); периоды восстаний и войн вице-короля Мухаммада Али с метрополией и др.), окончательно же прекратилась после британской оккупации 1882 года.
 Египетский хедиват (1867—1914) — автономное вассальное государство в составе Османской империи.
 Султанат Египет (1914—1922) — британский протекторат.
 Королевство Египет (1922—1953) — формально независимое государство, однако с сохранением английской оккупационной армии.
 Республика Египет (1953—1958).
 Объединённая Арабская Республика (ОАР, 1958—1971) — государство, объединявшее Египет и Сирию. Сирия вышла из его состава в 1961 году, и это официальное название стало относиться только к собственно Египту.
 Арабская Республика Египет (АРЕ, с 1971) — нынешнее название египетского государства; Египет в 1972—1977 гг. вместе с Ливией и Сирией входил в Федерацию Арабских Республик.

Примечания

См. также 
 История Египта